Todo incluido puede referirse a: 

 Todo incluido o All Inclusive en inglès. Es un término de restauración en el sector del turismo.
 Todo incluido, película 2009
 Todo incluido (serie de televisión), 2013